Suedia a participat la Jocurile Olimpice de prima ediție a Jocurilor moderne de la Atena și de atunci a trimis o delegația la toate ediții de vară și de iarnă, cu excepția ediției din 1904 de la St. Louis. A câștigat medalii la fiecare participație, cu excepția ediției din 1896. A fost țară-gazdă la Jocurile Olimpice de vară din 1912 de la Stockholm și la proba de echitație de la cele din 1956 de la Melbourne, care a avut loc la Stockholm datorate obligațiilor australiene de carantină. Codul CIO este SWE.

Medalii după Olimpiadă
Marginea roșie înseamnă că Suedia a fost țara-gazdă.

Medalii la Jocurile de vară

Medalii la Jocurile Olimpice de iarnă

Sportivii cei mai medaliați

Referințe
  Suedia la Comitetul Internațional Olimpic
  Rezultate olimpice ale Suediei  pe Sports Reference